Szilágyi Miklós, horogszegi Szilágyi László apja, Szilágyi Erzsébet nagyapja és Hunyadi Mátyás király dédapja
 Szilágyi Miklós (1935–1988) fizikus
 Szilágyi Miklós (1939–2019) néprajzkutató, muzeológus
 Szilágyi Miklós (1940–2019) erdélyi matematikus, egyetemi tanár
 Szilágyi Miklós (1949) tervezőmérnök, üzletember